ekstraktor (aparat chemiczny) – przyrząd służący do przeprowadzania  procesu ekstrakcji w skali przemysłowej lub laboratoryjnej, np. rozdzielacz, aparat Soxhleta (ekstraktor Soxhleta)
 ekstraktor (stomatologia) – przyrząd służący do usuwania (ekstrakcji) zębów
 jebadełko (ekstraktor) – urządzenie służące do wyjmowania metalowych elementów sprzętu wspinaczkowego, np. ze szczelin skalnych
 ekstraktor – pojęcie stosowane w serii Asura Cryin', walizka, którą wykorzystuje się do wiązania się człowieka z Asura Machiną - walizka, którą wykorzystuje się do wiązania się człowieka i poświęcania dusz na lalki pogrzebowe
 SubRip (ekstraktor napisów) – program komputerowy wykorzystujący optyczne rozpoznawanie znaków
 ekstraktor gazu – urządzenie służące do odprowadzania powietrza lub gazów z pomieszczeń